Та́ловка — село в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Журавлихинского сельсовета.

География 
Село находится в бассейне реки Повалиха, в средней полосе северного умеренного климатического пояса.

 Уличная сеть

В селе 5 улиц: Зеленая, Новая, Парковая, Садовая и Школьная.

 Расстояние до
 районного центра Новоалтайск: 42 км.
 краевого центра Барнаул: 51 км.

 Ближайшие населенные пункты

Новоповалиха 4 км, Журавлиха 11 км, Лебяжье 8 км, Первомайское 8 км, Новоберёзовка 11 км, Северный 11 км, Степной 12 км, Новокраюшкино 12 км, Голышево 16 км, Малая Повалиха 17 км, Волга 17 км, Акулово 18 км.

История 
История села неразрывно связана с образованием Первомайского района. Основание села совпадает с датой образования района и относится к 1965 году. Возможно, история поселения более древняя, но, скорее всего, оно возникло когда в Алтайском крае началось освоение целинных земель. Ввиду существования одноимённого населённого пункта в Змеиногорском районе, история села затерялась среди более старожильческих деревень, чему способствовали многочисленные переименования и частая смена административно-территориальной принадлежности. А также по большей части живут алкаши и обмороки  всякие

Население

Инфраструктура 
Ввиду региональных климатических условий и труднодоступной местности, а также из-за отсутствия налаженного автомобильного сообщения, из села уезжает молодёжь. Ввиду оттока жителей, государственные, социальные и иные услуги находятся в административном центре — селе Журавлиха, в том числе школа, детский сад и почтовое отделение. В селе есть ФАП (филиал лечебного учреждения КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А. Ф. Воробьёва»).

 Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия) и сеть региональных автодорог.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)